Der Dreiband Grand Prix 1997/4 war das 73. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 12. Dezember 1997 im türkischen Izmir statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „EFES PILSEN INTERMIDGET 1997“ ausgetragen.

Geschichte 
Marco Zanetti gewann in Izmir seinen dritten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich Raymond Ceulemans durch einen 2:0-Sieg gegen Christian Rudolph.

Turniermodus 
In Izmir wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich acht Spieler für das Hauptturnier. Im ganzen Turnier – bis auf das Spiel um Platz drei – wurde auf drei Gewinnsätze gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997/4
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Izmir